

Sigle 
 Verdens Gang – quotidiano norvegese
 Vinstri Græn – partito politico islandese di ispirazione nazional-ecologista e di sinistra
 Videogruppo – emittente televisiva italiana

Chimica 
 VG – gas nervino

Codici 
 VG – codice vettore IATA di VLM Airlines
 VG – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Vergini britanniche

Informatica 
 .vg – dominio di primo livello delle Isole Vergini britanniche

Altro 
 Motore Nissan VG – motore della Nissan Motor